torus (matematyka)
 torus (architektura)
 torus (botanika)